Selenia (plantengeslacht), een geslacht uit de kruisbloemenfamilie
 Selenia (vlindergeslacht), een geslacht van vlinders uit de spannersfamilie